Чемпионат России по компьютерному спорту — спортивное соревнование, ежегодно проводящееся Федерацией компьютерного спорта России. С 2018 года включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта Российской Федерации.

Чемпионат России по компьютерному спорту 2019 
Является официальным Чемпионатом России, включенным по вторую Часть единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного приказом Минспорта России от 27 декабря 2018 г. № 1090. По результатам данного турнира чемпионы (победители соревнований) получают спортивные разряды.

Соревнования включают в себя следующие дисциплины:

 Боевая арена (Dota 2);
 Стратегия в реальном времени (Clash Royale);

 Специальное соревнование по Counter-Strike: Global Offensive

Чемпионат России по компьютерному спорту проходит по следующей системе:

 Отборочные игры: с середины февраля по апрель 2019 года в ходе региональных квалификаций и онлайн-турниров будут разыграны 48 квот в групповую стадию.
 Основной этап: 8 групп по 6 команд/участников; далее 4 команд/участников играют по системе single-elimination до определения 4 финалистов в каждой из дисциплин.
 Финал: в конце мая в Yota Arena (Москва), где по олимпийской системе определятся Чемпионы России 2019 года.

Основной этап

Основной этап Чемпионата России по компьютерному спорту и специального турнира по Counter-Strike: Global Offensive состоит из двух стадий и проходит в онлайн-формате с 20.04.2019 по 12.05.2019.

Целью основного этапа является определение
участников финального этапа в каждой из
дисциплин.

Групповая стадия​ :

 Боевая арена (Dota2): групповой этап — 8 групп (в каждой группе 6 участников), матчи проходят по системе каждый с каждым в формате bo1 (до одной победы). Размер групп может меняться в зависимости от количества участников.
 Стратегия в реальном времени (Clash Royale): групповой этап — 8 групп (в каждой группе 6 участников), матчи проходят по системе каждый с каждым в формате bo5 (до трех побед). Размер групп может меняться в зависимости от количества участников. По умолчанию все игры проводятся на платформе Android или iOS. Но, если участник способен выполнять все условия (общаться с судьями с Чате, загружать и предоставлять необходимые скриншоты и использовать функционал турнирного движка), то можно использовать и прочие устройства;

Финал проходит на LAN.

Финальный этап.

Место и время проведения: г. Москва, 8 и 9 июня
2019 года.

Количество участников финального этапа — 4 в
каждой дисциплине.

Формат проведения ​ Финального этапа​ .

 Боевая арена (Dota2): олимпийская система (single elimination). Полуфиналы и третье место bo3 (до двух побед). Финал — bo5 (до трёх побед); 6.4.10.2.
 Стратегия в реальном времени (Clash Royale): олимпийская система (single elimination) по системе bo7 (до четырёх побед)

Общий призовой фонд Соревнований 3 500 000 руб

Боевая арена (Dota2): Призовая сумма:

 1 место составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей,
 2 место 400 000 (четыреста тысяч) рублей,
 3 место 200 000 (двести тысяч) рублей,
 4 место 100 000 (сто тысяч) рублей.

Стратегия в реальном времени (Clash Royale): Призовая
сумма

 1 место составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей,
 2 место 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,
 3 место 70 000 (семьдесят тысяч) рублей,
 4 место 30 000 (тридцать тысяч) рублей

Шутер (Counter-Strike: Global Offensive): Призовая сумма

 1 место составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, за
 2 место 400 000 (четыреста тысяч) рублей,
 3 место 200 000 (двести тысяч) рублей,
 4 место 100 000 (сто тысяч) рублей

Чемпионат России по компьютерному спорту 2018 
Является официальным Чемпионатом России, включенным по вторую Часть единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом Минспорта России от 27 декабря 2017 г. № 1107

Соревнования стартовали 24 февраля 2018 года и проходили по трем дисциплинам:

 Боевая арена (Dota 2);
 Соревновательные головоломки (Hearthstone);
 Специальное соревнование по Counter-Strike: Global Offensive.

Общий призовой фонд турнира составил 3 500 000 рублей:

по 1,5 млн руб. в Dota 2 и CS:GO, 500 тыс. руб. в Hearthstone.

Чемпионат России по компьютерному спорту проходил в три этапа:

• Отборочные игры: с середины февраля по апрель 2018 года в ходе региональных квалификаций и онлайн-турниров будут разыграны 40 квот в групповую стадию.

• Основной этап: 8 групп по 5 команд/участников; далее 16 команд/участников играют по системе double-elimination до определения 4 финалистов в каждой из дисциплин.

• Финал: 26-27 мая в Yota Arena (Москва), где по олимпийской системе определятся Чемпионы России 2018 года.

Победители тура по Dota 2 (командная дисциплина «Боевая арена»):

 1 место и 800 000 рублей призовых — команда Slozniy Memas (Максим «Shachlo» Абрамовских, Александр «Immersion» Хмелевской, Альберт «Yume» Гараев, Семен «TTR» Мельников, Владислав «GGWPLanaya» Маликов)
 2 место и 400 000 рублей призовых — команда Suicide Team
 3 место и 200 000 рублей призовых — команда timurdota2

Победители тура по Hearthstone (одиночная дисциплина «Соревновательные головоломки»):

 1 место и 250 000 рублей призовых — Егор «Grantz» Курипко
 2 место и 150 000 рублей призовых — Никита «SpaceCreated» Дюпин
 3 место и 70 000 рублей призовых — Тимофей «Oinor» Пакичев

Победители тура по Counter-Strike: Global Offensive:

 1 место и 800 000 рублей призовых — команда FLuffy Gangsters (Владислав «nafany» Горшков, Андрей «aNsavage» Кузнецов, Дмитрий «SH1RO1769-» Соколов, Антон «eQuake» Фесьо, Арсений «klydeep» Пильгуев)
 2 место и 400 000 рублей призовых — команда DE Academy
 3 место и 200 000 рублей призовых — команда WEPLAY

Участники чемпионата получили спортивные разряды:

 1 разряд: 1-7 место
 2 разряд: 8-11 место
 3 разряд: 12-15 место

Общая информация о результатах

Согласно информации с официального сайта Федерации компьютерного спорта в соревновании

 Приняли участие: 20 537 человек
 Количество регионов, принявших участие: 40
 Финал соревнования посетило: 1 250 зрителей
 Количество просмотров: 11 929 000

Примечания

Ссылки 
 

Киберспорт в России